Oliver Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oliver Township (Huron County, Michigan)
 Oliver Township (Kalkaska County, Michigan)
 Oliver Township (Missouri)
 Oliver Township (Ohio)
 Oliver Township (Perry County, Pennsylvania)
 Oliver Township (Mifflin County, Pennsylvania)
 Oliver Township (Jefferson County, Pennsylvania)